Призрак в доспехах — манга Масамунэ Сиро 1991 года.

Экранизации 
 Призрак в доспехах (1995) — японский полнометражный анимационный фильм манги Масамунэ Сиро.
 Призрак в доспехах: Невинность (2004) — продолжение экранизации 1995 года.
 Призрак в доспехах (2017) — голливудская киноэкранизация манги Масамунэ Сиро.
 Призрак в доспехах: Синдром одиночки (2002—2003) — японский аниме-сериал.
  (2020) — японский аниме-сериал, адаптация манги.